Saint-Projet (Lot)
Saint-Projet (Tarn-et-Garonne)
ook:
Saint-Projet-de-Salers,  Cantal
Saint-Projet-Saint-Constant,  Charente